

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

820-е пне.